Ширц (Širc) — фамилия. Известные носители:

 Ширц, Владимир — чехословацкий гребец.
 Ширц, Йозеф — чехословацкий гребец.